Чум Мей (, ) — камбоджийский писатель и общественный деятель, один из двенадцати выживших (и трёх ныне живущих) в тюрьме S-21, автор книги «Выживший» () и председатель общества жертв режима «красных кхмеров» в Камбодже.

См. также 
 Джон Доусон Дьюирст
 Канг Кек Иеу (также известен как «товарищ Дуть»; был начальником тюрьмы S-21)

Выжившие после геноцида в Камбодже
Мемуаристы Камбоджи
Писатели XXI века
Википедия:Биографии современников